Alexandre Fourcault ( 1790 – 1853), medicus en wetenschapper
 Amédée Fourcault (1826 – 1899), politicus uit België
 Émile Fourcault (1862 – 1919), ingenieur uit België
 François Fourcault de Pavant (1896 – 1965), Frans politicus
 Férreol Fourcault (1826–1899), industrieel, politicus en vrijmetselaar uit België
 Gustave Adolphe Fourcault (1861 – 1906), gezagvoerder van het eerste Belgische opleidingsschip “Compte de Smet de Naeyer”

Zie ook 

Fourcaultproces, een methode om glas te maken

Foucault (doorverwijspagina)
Charles de Foucauld (1858-1916), Frans geestelijke, ontdekkingsreiziger, taalkundige en heremiet